Бран — многозначный термин.

Топонимы 
 Бран — коммуна во Франции, в департаменте Од.
 Бран — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Бран — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.
 Бран — коммуна во Франции, в департаменте Эн.
 Бран — коммуна в Румынии, в жудеце Брашов.
 Бран — замок в Румынии.
 Бран — река в Шотландии.

Личное имя 
 Бран Благословенный — персонаж уэльской мифологии, король Британии.
 Бран Старый — старший сын Дивнуала Бринейхского.
 Бран Мут — король Лейнстера.
 Бран Бекк — король Лейнстера.
 Бран уа Маэл Дуйн — король Уи Хеннселайг.
 Бран Ардхенн — король Лейнстера.
 Бран мак Фаэлайн — король Лейнстера.
 Бран — вероятно, первый известный граф Леона.